National Negro Congress (Rassemblement national des Noirs), une organisation politique ayant existé de 1936 à 1947 aux États-Unis ;
 National Numismatic Collection, la collection numismatique nationale des États-Unis, conservée par la Smithsonian Institution. 

 nnc, code de langue IETF de la langue nangjere, parlée dans le sud du Tchad.